Tony Adams (1940), walesi színész
Tony Adams (1953-2005), ír származású film- és színpadi producer
Tony Adams (1966), válogatott angol labdarúgó, az Arsenal legendás hátvédje